Hohenklingen kann stehen für:

 Burg Hohenklingen, Burgruine bei Stein am Rhein, Bezirk Stein, Kanton Schaffhausen
 Hohenklingen (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Adelsgeschlecht am Hochrhein
 Hohenklingen (Knittlingen), Dorf im Stadtteil Freudenstein, Stadt Knittlingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Hohenklingen (Schiff), zeitweise auch Christoph oder Mömpelgard genannt, ehemaliges Passagierschiff auf dem Bodensee